Adelaide International 1 2023 – Dublu feminin a avut loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Douăzeci și patru de perechi s-au înscris în competiția de dublu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Ashleigh Barty și Storm Hunter au fost campioanele en-titre, dar Barty s-a retras din tenisul profesionist în martie 2022.

Câștigătoarele au fost americancele Asia Muhammad și Taylor Townsend, care au învins în finală perechea favorită nr. 1 Storm Hunter și Kateřina Siniaková după un meci în seturi 6–2, 7–6(7–2) Ambele campione au marcat 470 de puncte în clasamentul WTA și au câștigat al treilea trofeu comun. Muhammad a câștigat al optulea ei titlu de dublu pe Circuitul WTA și a fost a treia victorie a lui Townsend într-un astfel de turneu.

Capi de serie

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Note

Legături externe
 Main Draw

Adelaide International
WTA Tour 2023